K&K bzw. K&k bezeichnet:

 Kaiserlich und königlich
 Konski & Krüger, deutsches ehemaliges Unternehmen

Siehe auch:
 K+K Klaas & Kock

KK